Марија од Единбурга (; Кент, 29. октобар 1875 — Синаја, 18. јул 1938) је била краљица Румуније у периоду 1914—1927 као супруга краља Фердинанда.

Биографија 

Рођена је у Кенту као унука британске краљице Викторије. Њен отац је био принц Алфред, војвода од Единбурга (1844—1900), син краљице Викторије и принца Алберта. Мајка је била велика кнегиња Марија Александровна (1853—1920), ћерка руског императора Александра II Николајевича и императорке Марије Александровне.

Удала се 10. јануара 1893. за румунског принца Фердинанда, синовца владајућег краља Карола I, и постала је члан румунске краљевске породице. Фердинанд је наследио свог стрица на трону 10. октобра 1914. године па је Марија постала краљица супруга. Ову титулу је носила до његове смрти 20. јула 1927. године. Круну су наследили њихови потомци, унук Михаил, син Карол II и поново унук Михаил.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

Рођени 1875.
Умрли 1938.
Династија Виндзор
Историја Румуније